Терву — бухта в Ладозькому озері, Росія
 Терву — півострів в Ладозькому озері, Росія
 Терву — село в Росії, Лахденпохський район, Республіка Карелія